Fuego, feu en espagnol, peut désigner :

Lieux 
 Volcán de Fuego, un volcan du Guatemala
 Tierra del Fuego, Terre de Feu en espagnol, un archipel sud-américain

Musique 
 Fuego, un single du rappeur Pitbull
 Fuego, une chanson d'Eleni Foureira qui représenta Chypre au Concours Eurovision de la chanson 2018
 Fuego, une chanson de MHD
 Fuego, un album de Cal Tjader
 Fuego, un producteur de Los Angeles

Cinéma 
 Fuego, un film de Julio Coll, sorti en 1964
 Fuego, un film d'Armando Bo, sorti en 1969
 Fuego, un court-métrage de Marcos Navarro Narganes, sorti en 2000
 Fuego, un film de Damian Chapa, sorti en 2007

Autres 
 Renault Fuego, une automobile produite par Renault de 1980 à 1992